Петя по дороге в Царствие Небесное:

 Петя по дороге в Царствие Небесное — повесть Михаила Кураева
 Петя по дороге в Царствие Небесное — фильм 2009 года Николая Досталя.